Де Баккер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Баккер, Берт (род. 1984) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Де Баккер, Тимо (род. 1988) — нидерландский профессиональный теннисист.

См. также 
 Баккер
 Баккер, Жан де — бельгийский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.